Rahuning (plaats), een plaats in Indonesië
Rahuning (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing